Wakanda steht für:

 Wakanda (Comic), fiktives Land im Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Black Panther
 Wakanda (Plattform), Open-Source-Entwicklungsplattform

Siehe auch:
 Wauconda